Little Bighorn kan avse:

 Little Bighorn River – (tidigare kallad Little Big Horn River) en biflod till Bighorn River i Wyoming och Montana
 Slaget vid Little Bighorn – utspelades nära floden 1876
 Little Bighorn Battlefield National Monument – monument för slaget 1876
 Little Big Horn (film) – en västernfilm från 1951 Western med Lloyd Bridges
 Little Big Horn (musikalbum) – ett jazzalbum av Nat Adderley från 1963